Newen ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Newen (* 1964), deutscher Philosoph
 Martina Havenith-Newen (* 1963), deutsche Physikerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Newen Afrobeat
 Neven
 Neven DuMont